Die Divizia A 2005/06 war die 68. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 5. August 2005 und endete am 7. Juni 2006. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde erneut Steaua Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während vier Mannschaften aufstiegen, da die Liga auf 18 Mannschaften aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2006/07
 3. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2006/07
 7. – FC Farul Constanța – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2006
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2006/07

Absteiger in die Divizia B 
Sportul Studențesc Bukarest, FCM Bacău

Aufsteiger in die Divizia A 
Ceahlăul Piatra Neamț, Universitatea Craiova, Liberty Salonta, Unirea Urziceni

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2005/06 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2005/06 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2005/06
Liga-1-Saison